het voormalige graafschap Zutphen, een streek in het oosten van Nederland
 BV De Graafschap, een professionele voetbalclub uit die streek